Marco Vigerio, vescovo italiano successore di Marco
 Marco Vigerio della Rovere, cardinale italiano